Барселонское дерби (, ) — матчи между футбольными клубами из столицы Каталонии Барселоны: «Барселона» и «Эспаньол». Принципиальный характер этому дерби придаёт тот факт, что болельщики клубов традиционно придерживаются различных политических взглядов: фанаты «Барселоны» исповедуют более левые и сепаратистские взгляды, а болельщики «Эспаньола» — более правые и лояльные к центральному испанскому правительству.

История 

Первый футбольный клуб в Барселоне — Futbol Club Barcelona был основан в 1899 году иностранцами. Через год, в 1900, несколько испанцев, в основном из числа студентов Университета Барселоны, учредили собственную команду: Sociedad Española de Footbal (ныне Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona — «Эспаньол»). Слово «эспаньол» (испанский) было призвано подчеркнуть национальный характер клуба. Так была заложена основа для дальнейшего принципиального противостояния. 23 декабря 1900 года состоялся первый матч этих двух команд.

В дальнейшем оба клуба выступали в Чемпионате Каталонии, который являлся отборочным циклом Кубка Испании. Данное соревнование являлось довольно престижным в Каталонии, и значение противостояния возрастало. В 1928 году была организована испанская футбольная лига, и обе команды стали участвовать в национальном чемпионате.

Болельщики команд разделялись по своим политическим воззрениям. Например, в 1918 году власти Каталонии обратились к центральным властям с просьбой об автономии, а на базе «Эспаньола» был организован сбор подписей недовольных этим решением. В годы Гражданской войны в Каталонии вообще (и среди болельщиков «Барселоны» в частности) были сильны сепаратистские настроения, а среди болельщиков «Эспаньола» большей популярностью пользовались взгляды Франко.
В последнее время острота противостояния несколько снизилась, а политическая составляющая стала играть меньшую роль. Так, например, традиционно название и гимн «Эспаньола» звучали на испанском языке, сейчас же они переведены и на каталанский.

Испанская Примера 
Противостояние «Барселоны» и «Эспаньола» началось с первого розыгрыша чемпионата Испании и продолжается до настоящего времени. Три розыгрыша не состоялись из-за Гражданской войны в Испании, четыре раза «Эспаньол» вылетал во второй дивизион.

Матчи

Статистика 
Последнее обновление: 12 мая 2011 года.

Кубок Испании по футболу 
Команды пересекались в 16 розыгрышах Кубка Испании(Copa del Rey), в том числе 1 раз в финале. В 11 случаях победителем противостояния выходила «Барселона», 5 раз дальше шёл «Эспаньол».

Матчи

Статистика

Суперкубок Испании по футболу 
В сезоне 2006—2007 Команды встретились в двухраундовом противостоянии за Суперкубок Испании. В обоих матчах победила «Барселона» и завоевала трофей.

Еврокубки 
В рамках Еврокубков пути команд пересекались только однажды: в 1/4 Кубке ярмарок (предшественник Кубка УЕФА) в сезоне 1965—1966. «Барселона» победила в обеих встречах и прошла в следующий раунд.

Сводная статистика

См. также 
 Эль Класико
 Дерби да Инвикта
 Натурализм и спорт

Примечания 

Спортивные соревнования в Барселоне
 
ФК «Эспаньол»
Футбольные дерби в Испании